Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polský pár Gabriela Dabrowská a Alicja Rosolská, jehož členky nestartovaly společně. Dabrowská se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Rosolské se stala Anastasia Rodionovová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Martićové a Sanchezové.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený španělský pár Anabel Medinaová Garriguesová a Arantxa Parraová Santonjaová, který ve finále zdolal chorvatsko-americkou dvojici Petra Martićová a Maria Sanchezová výsledkem 4–6, 7–5 a [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Medinaová Garriguesová na okruhu WTA Tour získala dvacátou sedmou deblovou trofej a Parraová Santonjaová osmnácté turnajové vítězství ze čtyřhry.

Vítězné Španělky triumfovaly na druhé události púrobíhající sezóny, když v předcházejícím týdnu ovládly Abierto Mexicano Telcel.

Nasazení párů 
  'Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)
  Anastasia Rodionovová /  Alicja Rosolská (1. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2016